ekvinocij ili ravnodnevica, trenutak Sunčeva prelaska nebeskog ekvatora
 Ekvinocij, drama Ive Vojnovića iz 1895.
 Ekvinocij, opera Ivana Brkanovića iz 1945.